BiH:
 Komari (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo
 Komari (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac

Vidi i:
 Komar (razdvojba)